Dōmori ist der Familienname folgender Personen:

 Kanako Dōmori (* 1975), japanische Rollstuhltennisspielerin
 Katsutoshi Dōmori (* 1976), japanischer Fußballspieler